Eldh är ett svenskt efternamn som även kan skrivas Eld. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Eldh 483
 Eld 435
Tillsammans blir detta 918 personer. Namnet har använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Eldh
 Albert Eldh (1878–1955), konstnär
 Carl Eldh (1873–1954), skulptör
 Carl Eldh (poet) (1690–1727)
 Gunilla Eldh (född 1955), journalist och författare
 Gunnar Eldh (1909–1983), tecknare och grafiker
 Hjalmar Eldh (1881–1953), konstnär och lärare
 Nils Eldh (1888–1960), författare , föreläsare och donator
 Nina Eldh (född 1946), informationschef vid hovet
 Ruben Eldh (1896–1973), teckningslärare, exlibrisformgivare och konstnär
 Urban Eldh (född 1944), skådespelare
 Walter Eldh (1903–1984), mælare och författare

Se även
 Eld, pseudonym för Erik Lundegård (1900–1982), journalist, kåsör och manusförfattare

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn